Thurton – wieś w Anglii, w hrabstwie Norfolk

Osoby o tym nazwisku:
 Gilroy Thurton – belizeński piłkarz